Стари-Сланкамен () — село в Сербии, в общине Инджия, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 674 жителя (по переписи населения 1991 года — 575 жителей).

Демография 
В селе Стари-Сланкамен, по переписи 2002 года проживали 552 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 42,5 лет (40,0 года у мужчин и 44,7 года у женщин). В селе есть 262 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,57.

Церкви

Примечания

Ссылки 
 План села на карте\"Mapquest"

Населённые пункты Воеводины